"Perrine" pode ser:
 West Perrine, localidade da Flórida
 East Perrine, localidade da Flórida
 6779 Perrine, asteroide
 Perrine Monogatari - série de anime

Desambiguações de topônimos